Абе́лия (, ) — таксон растений, ранее считавшийся родом, семейства Жимолостные (Caprifoliáceae). Около 30 видов, главным образом в Восточной Азии (от Японии на запад до Гималаев). Невысокие листопадные или вечнозелёные кустарники c трубчатыми или воронковидными цветками и супротивными овальными листьями с заостренной верхушкой. Таксон назван в честь британского биолога Кларка Абеля.

Ботаническое описание 
Абелия — листопадный, реже вечнозелёный (полувечнозелёный) медленно растущий кустарник высотой и диаметром обычно от 1,5 до 2,5 м (иногда до 6 м).

Листья супротивные, овальные, заострённые, цельнокрайные или зубчатые, обычно тёмно-зелёные, блестящие.

Цветки трубчатые или воронковидные, пятилопастные, душистые. Обычно мелкие; самые крупные цветки (около 5 см в диаметре) у . По 2–4 на кон­цах мо­ло­дых ве­то­чек, ино­гда в мно­го­цвет­ко­вом щит­ко­вид­ном со­цве­тии. Лепестков пять, они обычно белые или розовые, иногда лиловатые или красные. Период цветения длительный — с июня по сентябрь–октябрь. Чашечки красноватые, из пяти чашелистиков, у некоторых видов они продолжают оставаться на ветках после того, как опадут лепестки.

Плод — трёхгнёздная коробочка.

Применение 
Абелия — популярное садовое растение. Её ценят за изящный внешний вид кустов и продолжительное цветение. Абелия выдерживает сильную обрезку, поэтому может быть использована для создания живой изгороди. 

Имеются как теплолюбивые виды, практически не переносящие мороза, так и достаточно холодостойкие. Растения предпочитают солнечные места или лёгкую тень. Почва должна быть хорошо дренированной. Летом требуется обильный полив.

Размножают абелию корневой порослью, реже семенами или черенками.

Аллергенность 
У абелии 5 баллов из 10 по шкале аллергии OPALS, что указывает на умеренную способность вызывать аллергические реакции (усугубляются в местах с обильным произрастанием абелии). У людей с аллергией на жимолость могут возникать перекрестные аллергические реакции на абелию.

Символика 
Абелия символизирует равенство в некоторых частях Мексики.

Классификация

Таксономическое положение 
Молекулярно-филогенетические исследования показали, что ряд родов семейства Жимолостные, в том числе род Абелия (за исключением видов секции Zabelia), образуют монофилетическую группу, в связи с чем в 2013 году нидерландский ботаник  предложил объединить данные роды в род Линнея. Это предложение было одобрено современными таксономическими источниками, включая Plants of the World Online.

Виды 
Известно 30-35 видов абелии, преимущественно в Восточной и Юго-Восточной Азии. Абелия встречается также в Мексике (2 вида), России (1 вид — абелия корейская, Abelia coriacea, произрастающая на юге Приморского края).

По информации базы данных The Plant List, таксон включает 29 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Декоративные кустарники
Линнеевые
Флора Восточной Азии
Флора Северной Америки